Wolfsberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Bezirk Wolfsberg, in Kärnten, Österreich

Städte, Gemeinden:
 Wolfsberg (Thüringen), ehemalige Gemeinde Wolfsberg im Ilm-Kreis, Thüringen
 Wolfsberg (Kärnten), Bezirkshauptstadt in Kärnten, Österreich
 Wolfsberg im Schwarzautal, ehemalige Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark, Österreich

Gemeindeteile in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Wolfsberg (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg

in Bayern:
 Wolfsberg (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim
 Wolfsberg (Breitbrunn am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim
 Wolfsberg (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu
 Wolfsberg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Wolfsberg (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting
 Wolfsberg (Mitwitz), Ortsteil des Marktes Mitwitz, Landkreis Kronach
 Wolfsberg (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn
 Wolfsberg (Obertrubach), Ortsteil der Gemeinde Obertrubach, Landkreis Forchheim
 Wolfsberg (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Wolfsberg (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn
 Wolfsberg (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein
 Wolfsberg (Steinach), Ortsteil der Gemeinde Steinach, Landkreis Straubing-Bogen
 Wolfsberg (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein
 Wolfsberg (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen
 Wolfsberg (Zusmarshausen), Ortsteil des Marktes Zusmarshausen, Landkreis Augsburg

in Brandenburg
 Wolfsberg (Wustermark), abgegangene Schäferei im Ortsteil Elstal der Gemeinde Wustermark, Landkreis Havelland

in Mecklenburg-Vorpommern
 Wolfsberg (Dummerstorf), Ortsteil der Gemeinde Dummerstorf, Landkreis Rostock

in Sachsen
 Wolfsberg (Großrückerswalde), Ortsteil der Gemeinde Großrückerswalde, Erzgebirgskreis

in Sachsen-Anhalt:
 Wolfsberg (Sangerhausen), Ortsteil der Stadt Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz

in Schleswig-Holstein:
 Wolfsberg (Hasenmoor), Ortsteil der Gemeinde Hasenmoor, Kreis Segeberg
 Wolfsberg (Molfsee), Ortsteil der Gemeinde Molfsee, Kreis Rendsburg-Eckernförde

in Thüringen:
 Wolfsberg (Bad Liebenstein), Ortsteil der Stadt Bad Liebenstein, Wartburgkreis

Gemeinden und Ortschaften in Österreich:

 Wolfsberg (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde von Zwettl in Niederösterreich
 Wolfsberg (Gemeinde Neumarkt an der Ybbs), Dorf bei Neumarkt an der Ybbs, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Wolfsberg (Gemeinde Prigglitz), Ortsteil von Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Wolfsberg (Gemeinde St. Johann), Ort bei Sankt Johann am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Wolfsberg (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortsteil von Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Gemeindeteile in der Schweiz:

 Oberer Wolfsberg (Bauma), Weiler und Burgstelle in Bauma, Kanton Zürich
 Unterer Wolfsberg (Bauma), Weiler und Burgstelle in Bauma, Kanton Zürich

historisch, ehemaliger deutscher Name von:
 Wolfsberg, Niedów, Ortsteil der Landgemeinde Zgorzelec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wolfsberg (Weidenthal), Gărâna, Ortsteil der Gemeinde Brebu-Nou, Kreis Caraș-Severin, Rumänien
 Wolfsberg, Vlkov pod Oškobrhem, Gemeinde in Okres Nymburk, Tschechien
 Wolfsberg, Vlčková, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien
 Wolfsberg, Włodarz, Ort im Eulengebirge, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wolfsberg, Vlčí Hora, Ortsteil der Stadt Krásná Lípa, Region Ústecký, Tschechien
 Wolfsberg, Vlčí Hory, Ortsteil von Staré Bříště, Region Vysočina, Tschechien

Bauwerke:

in Deutschland:
 Burg Wolfsberg (Lüdinghausen), in Lüdinghausen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Burg Wolfsberg (Steinekirch), bei Steinekirch (Zusmarshausen), Landkreis Augsburg, Bayern
 Burgruine Wolfsberg (Harz), bei Wolfsberg (Sangerhausen), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Burgruine Wolfsberg (Obertrubach), bei Wolfsberg (Obertrubach), Landkreis Forchheim, Bayern
 Wolfsberg-Tunnel, im Südwestsporn des Wolfsberg beim kreisfreien Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Schloss Wolfsberg (Kärnten), bei Wolfsberg, Kärnten, Österreich
 Schloss Wolfsberg (Niederösterreich), bei Angern (Statutarstadt Krems an der Donau), Österreich

in der Schweiz:
 Schloss Wolfsberg (Ermatingen), nahe dem Bodensee bei Ermatingen, Kanton Thurgau, Schweiz

in Slowenien:
 Burgruine Wolfsberg (Kovačji Grad) (slowenisch Volčji grad) bei Kovačji Grad (Črnomelj), Region Bela krajina

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Wolfsberg (Unterweißenbach) (853 m), bei Unterweißenbach, Oberösterreich
 Wolfsberg (Gurktaler Alpen) (804 m), auf dem Millstätter See-Rücken der Gurktaler Alpen bei Spittal an der Drau, Bezirk Spittal, Kärnten
 Wolfsberg, deutscher Name des Vlčí hora (Černošín) (703,6 m), in der Plaská pahorkatina bei Černošín, Region Plzeňský, Tschechien
 Wolfsberg (Ilsenburg) (675 m), im Harz bei Ilsenburg (Harz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Wolfsberg (Hohegeiß) (599,6 m; Hinterer, Oberer, Vorderer Wolfsberg), im Harz bei Hohegeiß (Braunlage), Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Wolfsberg, deutscher Name des Vlčí hora (590,8 m), im Böhmischen Niederland bei Vlčí Hora (Krásná Lípa), Region Ústecký, Tschechien
 Wolfsberg (Dietfurt an der Altmühl) (499 m), im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wolfsberg (Weinbiet) (490,7 m), im Pfälzerwald am Weinbiet beim kreisfreien Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz; mit Wolfsburg (Burg) (Spornlage)
 Wolfsberg (Wittau) (451,9 m), Hügel am Westrand der Crailsheimer Hardt bei Wittau, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsberg (Strahwalde) (445,1 m), bei Strahwalde, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Wolfsberg (Kellerwald) (442,6 m), Berg im Norden des Kellerwaldes bei Bringhausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Wolfsberg (Kittelsthal) (348,0 m), bei Kittelsthal (Ruhla), Wartburgkreis, Thüringen
 Wolfsberg (Crostau) (348 m), bei Crostau, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Wolfsberg (Sächsische Schweiz) (342,9 m), bei Reinhardtsdorf (Reinhardtsdorf-Schöna), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Wolfsberg (Aachen) (309,2 m), im Aachener Wald nahe kreisfreiem Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsberg, deutscher Name des Oškobrh (285,3 m), auf der Ostböhmischen Tafel bei Opolany, Region Středočeský, Tschechien
 Wolfsberg (Eilendorf) (ca. 250 m), bei Eilendorf, kreisfreien Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsberg (Calenberger Land) (153 m), bei Lüdersen (Springe), Region Hannover, Niedersachsen
 Wolfsberg (Xanten) (74,9 m), im Höhenzug Hees (Die Hees) bei Birten (Xanten), Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsberg (Speldorf) (81 m), in Speldorf, kreisfreies Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen; mit der Wolfsburg
 Wolfsberg (Duisburg) (63,1 m), zwischen Bissingheim und Großenbaum, kreisfreies Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsberg (Kranenburg) (48 m), in den Pfalzdorfer Höhen bei Nütterden (Kranenburg), Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen

Naturschutzgebiete:
 Naturschutzgebiet Wolfsberg, auf dem Wolfsberg bei Nütterden (Kranenburg), Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Am Wolfsberg, auf dem Südwestsporn des Wolfsberg beim kreisfreien Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Wolfsberg ist der Name folgender Personen:
 österreichisches Adelsgeschlecht; siehe Lenk von Wolfsberg (Adelsgeschlecht)

 August Lenk von Wolfsberg (1821–1889), österreichischer Diplomat
 Emilie Kraus von Wolfsberg, bürgerlich Emilie Victoria Kraus, genannt die Hundsgräfin (1785–1845), Geliebte Napoléons
 Jakob Lenk von Wolfsberg (1766–1837), österreichischer Offizier
 Joon Wolfsberg (* 1992), deutsche Singer-Songwriterin
 Rudolf Lenk von Wolfsberg (1834–1907), österreichischer Offizier
 Wilhelm Lenk von Wolfsberg (1809–1894), österreichischer Offizier und Wissenschaftler

Siehe auch:
 Montelupo
 Wolfenberg
 Wolfsbergen
 Wolfsberger
 Wolfsburg (Begriffsklärung)
 Wulfsberg